Чиче́рин — русская фамилия.

Известные носители 
 Чичерин, Александр Васильевич (1793—1813) — российский военный деятель.
 
 Чичерин, Борис Николаевич (1828—1904) — русский правовед, философ и историк.
 Чичерин, Василий Николаевич (1754—1825) — русский генерал, директор Тульского оружейного завода.
 Чичерин, Георгий Васильевич (1872—1936) — советский дипломат, музыковед, нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918—1930).
 Чичерин, Денис Иванович (1720—1785) — генерал, сибирский губернатор.
 Чичерин, Евгений Викторович (1972—1999) — музыкант, поэт, лидер группы «Хмели-Сунели».
 Чичерин, Иван Иванович — думный дьяк 1609—1613 годов; дипломат и воевода 1613—1633 годов.
 Чичерин, Кирилл Лаврентьевич (1674—ум. не ранее 1747) — русский государственный деятель, действительный статский советник.
 Чичерин, Никита Геннадьевич (род. 1990) — российский футболист.
 
 Чичерин, Пётр Александрович (1778—1848) — российский командир эпохи наполеоновских войн.
 Чичерин, Тихон Сергеевич (1869—1904) — российский дворянин, энтомолог, колеоптеролог, из древней и родовитой дворянской семьи Чичериных.



Прочее 
 «Чичерин» — советский двухсерийный художественный фильм 1986 года.
 Чичерин — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 «Чичерин» — пароход, построен под именем «Царица» в 1899 году.
 «Георгий Чичерин» — четырёхпалубный теплоход, построен в 1988 году.

См. также 
 Чичерино
 Улица Чичерина